Domicili Ulpià, jurista romà
 Ulpià de Gaza, matemàtic egipci 
 Ulpià d'Emesa, sofista grec sirià
 Ulpià d'Antioquia, sofista grec